Jezik, komunikacijski sustav,
 Jezik (anatomija), organ za okus i govor,
 Jezik (časopis), hrvatski stručni časopis,
 Formalni jezik, u matematici, logici i računarstvu,
 Programski jezik, jezik za pisanje programa koje računalo zna i može izvršiti.